Петр Берон, Петр Хаджи Берович (; 1799, Котел, Османская империя, — , Крайова, Румыния) — болгарский просветитель, учёный, энциклопедист, педагог, философ, врач и естествоиспытатель.

Биография 
Некоторое время жил в Брашове. Учился в местной церковной школе, а затем пошел работать. Когда ему было около 20 лет, отправился в Бухарест и поступил в хорошее греческое училище.

В 1824 году с помощью Антона Иванова издал «Букварь с различными поучениями», известный также под именем «Рыбного букваря» из-за изображенного в конце книги дельфина (хотя в действительности дельфины являются млекопитающими, а не рыбами). Этот первый в истории болгарский букварь был издан Бероном в Брашове.

Затем при поддержке меценатов-болгар продолжил обучение в Европе. Изучал медицину в Гейдельберге и Мюнхене. В Мюнхене слушал лекции Фридриха Шеллинга и Лоренца Окена. В 1831 году получил степень доктора и вернулся в Румынию. Также жил в Париже, Берлине, Лондоне, Вене, Праге и Афинах. Владел девятью языками.

Помимо собственно врачебной, занимался и научной деятельностью, написав около 20 научных трудов. Жертвовал средства многим болгарским школам.

21 марта 1871 года был найден задушенным в своем имении в Крайове.

Портрет Петра Берона помещен на банкноту достоинством 10 левов образца 1999 года.

Примечания

Сочинения 
 Буквар с различни поучения, 1824.
 Краснописие, 1843.
 Система на атмосферологията, 1846.
 Система на геологията, 1846.
 Славянска философия, 1855.
 Панепистемия, 1861—1867. В 7 тт.
 Небесна физика, 1866—1867. В 3 тт.
 Физико-химия, 1870.

Литература 
 Бычваров М. Д., Бычварова Н. Петр Берон. — М.: Мысль, 1981. — 231 с. — (Мыслители прошлого).
 Кедров Б. М. Единство наук в духе натурфилософии «Панепистема» болгарского мыслителя Берона. // Кедров Б. М. Классификация наук. — М.: Мысль, 1965. — Кн. 2. — С. 36—38.

Ссылки 
 Никола Ив. Ванков. Петър Берон 

Педагоги Болгарии
Просветители Болгарии
Авторы школьных учебников
Выпускники Мюнхенского университета
Задушенные